Деклева () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1975) — словенская яхтсменка, участница летних Олимпийских игр (1996, 2004, 2008), серебряная медалистка Чемпионата мира по парусному спорту в классе 470 (2004).
  (род. 1946) — словенский писатель, поэт и журналист, лауреат Премии Енко (1991) и Премии Франце Прешерна (2006).
  (род. 1963) — югославская и словенская баскетболистка, участница летних Олимпийских игр (1984), чемпионка Югославии (1984, 1985) и обладатель Кубка Югославии (1985) в составе клуба «Партиза».